Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute du 19 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Edda Buding.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Jeanine Lieffrig.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Navigation 

dames 1965
Hilversum
1965 aux Pays-Bas
Tennis en juin 1965